Жиль Мелош (,  12 липня 1950, Монреаль) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря. Грав за збірну команду Канади.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад 800 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1969 року.

1970 року був обраний на драфті НХЛ під 70-м загальним номером командою «Чикаго Блек Гокс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 19 років, захищав кольори команд «Чикаго Блек Гокс», «Каліфорнія Голден-Сілс», «Клівленд Баронс», «Міннесота Норт-Старс» та «Піттсбург Пінгвінс».

Загалом провів 833 матчі в НХЛ, включаючи 45 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади.

Тренерська робота 
Працював тренером воротарів «Піттсбург Пінгвінс» з 1989 по 2006.

Статистика

Клубні виступи 
Регулярний сезон 

Плей-оф

Збірна

Посилання 
 

Уродженці Монреаля
Канадські хокеїсти
Канадські хокейні воротарі
Гравці збірної Канади з хокею
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Каліфорнія Голден-Сілс»
Хокеїсти «Клівленд Баронс»
Хокеїсти «Міннесота Норз-Старс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Задрафтовані «Чикаго Блекгокс»
Канадські хокейні тренери
Тренери «Піттсбург Пінгвінс»